Romsås (Oslo), een buurt in Oslo
Romsås (metrostation), een station van de metro van Oslo